een graveergereedschap, zie graveerstift (gereedschap)
 een sterrenbeeld, zie Graveerstift (sterrenbeeld)